

Вяткінська сільська рада — сільське поселення, Каргапольський район, Курганська область
 Вяткінська сільська рада — сільське поселення, Усть-Пристанський район, Алтайський край